Great Rissington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire
 Little Rissington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire
 Upper Rissington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire
 Wyck Rissington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire